LUniversité de Northern Colorado (ou UNC) est une institution publique américaine d'enseignement supérieur et de recherche dont le campus principal est à Greeley dans le Colorado. Un second campus est situé dans la banlieue de Denver.

Historique 
L'université fut fondée en 1889 en tant que  (école normale du Colorado) et possède donc une longue expérience dans le domaine de la formation des enseignants. En 1970, le législatif de l'État décida de renommer l'établissement  pour marquer son évolution vers une offre académique plus complète. L'université offre plus de cent programmes d'études dans les domaines des arts, des sciences, des humanités, de la gestion, des sciences humaines et de l'enseignement. Elle accueillait en 2008, plus de  étudiants.

Notes et références

Liens externes

 

Northern Colorado
Greeley (Colorado)